

Astronomia 
 10666 Feldberg – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ernst Feldberg (1866-1928) – archeologo tedesco del Baltico
 Lore Feldberg-Eber (1895-1966) – pittrice tedesca
 Wilhelm Siegmund Feldberg (1900-1993) – medico tedesco

Geografia

Austria

Centri abitati 
 Feldberg – frazione del comune di Ebbs nel distretto di Kufstein (Tirolo)

Montagne 
 Feldberg – montagna (1 813 m s.l.m.) nei Monti del Kaiser (Tirolo)

Germania

Centri abitati 
 Feldberg – comune nel circondario di Brisgovia-Alta Foresta Nera (Baden-Württemberg)
 Feldberg – frazione del comune di Feldberger Seenlandschaft nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Feldberg – frazione del comune di Müllheim nel circondario di Brisgovia-Alta Foresta Nera (Baden-Württemberg)

Montagne 
 Feldberg – montagna (1 493 m s.l.m.) nella Foresta Nera (Baden-Württemberg)
 Feldberg – montagna (815 m s.l.m.) nei Rhön (Assia)
 Großer Feldberg – montagna (878 m s.l.m.) nel Taunus (Assia)
 Kleiner Feldberg – montagna (826 m s.l.m.) nel Taunus (Assia)